W Polsce 
 Kołaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Młynarze 
 Kołaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród 
 Kołaki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo
 Kołaki –  gromada w powiecie makowskim, później ostrołęckim

Zobacz też 
 Kołaki Kościelne
 Kołaki Wielkie
 Kołaki-Budzyno
 Kołaki-Kwasy
 Kołaki-Strumienie
 Kołaki-Wietrzychowo